Uigorli bezeichnet:
 Uigorli (Insel, Maniitsoq) (auch Saattuarsuk, Det Kallske Etablissement), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Uigorli (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland